Здравко Димитров може да се отнася за:

 Здравко Димитров (р. 1958), български актьор
 Здравко Димитров (политик) (р. 1963), български бизнесмен и политик
 Здравко Димитров (футболист) (р. 1998), български футболист